Die Seoul Open 2010 fanden vom 6. bis 11. Dezember 2010 in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2010/11 und mit 20.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie WSA Silver 20.
 
Vorjahressiegerin war Nicol David, die nicht erneut teilnahm. Das Finale der beiden topgesetzten Spielerinnen gewann Annie Au, die Low Wee Wern mit 11:7, 11:7 und 11:5 besiegte.
 
Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Per Wildcard erhielt Choi Yu-ra einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2010
WSA World Tour 2010/11